Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Rasen-Antholz w dniach 20–23 stycznia 2022 były siódmymi w sezonie 2021/2022 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbywała się w biegu indywidualnym, biegu masowym i sztafetach.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2021/2022
2022 we Włoszech
Biathlon we Włoszech